Вакарчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Вакарчук Святослав Іванович — український музикант, син Вакарчука Івана Олександровича.
 Вакарчук Іван Олександрович — український фізик, колишній міністр освіти і науки України, політик і громадський діяч, батько Вакарчука Святослава Івановича.
 Вакарчук Вадим — молдавський важкоатлет, депутат Парламенту Молдови з 2013 року.

Прізвища на -ук